

Musica 
 Love You – album dei Beach Boys del 1977
 Love You – singolo di Jack Ingram del 2006
 L.o.v.e U – singolo di Leah Dizon del 2007

Televisione 
 Love You – serie televisiva taiwanese del 2011
 Luv U – serie televisiva filippina del 2012

Pagine correlate 
I Love You
P.S. I Love You